Acanthothecis är ett släkte av lavar. Acanthothecis ingår i familjen Graphidaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acanthothecis